Brändåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brändåstjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Brändåstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 691355-134481), sjö i Härjedalens kommun,  (16,3 ha)
Brändåstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 695306-135402), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn